Занабазар (Zanabazar) — рід вимерлих ящеротазових динозаврів з родини Троодонтидів, що жили в крейдяному періоді приблизно 70 мільйонів років тому на території нинішньої Азії. Скам'янілості були знайдені у відкладах Монголії, що належать ранньому Маастрихту. Представлений одним видом — Zanabazar junior.

Історія вивчення 
У 1974 у Barsbold описав новий вид роду Saurornithoides — S. junior. Назва виду посилається на те, що скелет належав молодій особині. Марк Норелл у 2009 ріку дійшов висновку виділив цей вид у окремий рід, і назвав його Zanabazar, на честь одного з монгольських духовних лідерів .

Опис 

Занабазар є найбільшим відомим азійським троодонтидом, з черепом завдовжки 272 мм.

Класифікація 
Кладограма створена на основі досліджень Т. Тцуїхіджі з співавторами у 2014 році

Примітки

Джерела 
 Barsbold R. (1974) Saurornithoididae, a new family of small theropod dinosaurs from Central Asia and North America. Palaeontologica Polonica. - volume=30. pages 5–22.  

Динозаври Азії
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2009
Троодонтиди